qvz – codice ISO 639-3 della lingua quichua del Pastaza settentrionale